Barclay est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Alex Barclay (née en 1974), auteure irlandaise de roman policier.
 Alexander Barclay (v. 1475-1552), poète anglais.
 Catherine Barclay-Reitz (née en 1973), joueuse de tennis australienne.
 David et Frederick Barclay, connus sous le nom des frères Barclay (nés en 1934), hommes d'affaires et de presse britannique.
 Eric Barclay (1894-1938), acteur d'origine suédoise. 
 James Barclay (né en 1965), écrivain fantastique anglais.
 Jean-Claude Barclay (né en 1942), joueur de tennis français.
 Jenni Barclay, volcanologue britannique.
 John Barclay (1582-1621), dit Jean Barclay, écrivain anglais, fils de William Barclay.
 Joan Barclay (1914-2002), actrice américaine.
 John Barclay (né en 1954), joueur de cricket anglais et ancien président du Marylebone Cricket Club.
 John Adam Barclay (né en 1986), joueur de rugby à XV.
 Joyce Barclay (née en 1944), joueuse de tennis britannique.
 Linwood Barclay (né en 1955), écrivain canadien.
 Michel Barclay de Tolly (1761-1818), général russe.
 Paris Barclay (né en 1956), producteur américain.
 Robert Barclay (1648-1690), quaker écossais.
 Robert Barclay (né en 1906), footballeur anglais.
 Stephen Barclay (né en 1972), homme politique conservateur britannique.
 
 William Barclay (1546-1608), dit Guillaume Barclay, jurisconsulte écossais.

Pseudonyme 
 Eddie Barclay (1921-2005), de son vrai nom Édouard Ruault, producteur français de musique, fondateur du label Barclay Records.

Personnages fictifs 
 Reginald Barclay, personnage de science-fiction de la série Star Trek.

Toponyme 
 Barclay, commune du Maryland aux États-Unis.

Divers 

 Disques Barclay, label musical.
 Barclay James Harvest, groupe musical anglais.
 L'opération Barclay, opération de déception menée par les Alliés avant l'invasion de la Sicile durant la Seconde Guerre mondiale.
 Hunslet-Barclay, fabricant de locomotives.
 Barclays, institution financière du Royaume-Uni

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme écossais